Miejscowości w USA:
 Tribune – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greeley
Gminy w USA:
 Tribune (ang. Tribune Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greeley